Сове́т по ру́сскому языку́ — название консультативных структур при высших органах государственной власти Российской Федерации.

 Совет по русскому языку при Правительстве Российской Федерации — образован в 1997 году.
 Совет по русскому языку при Президенте Российской Федерации — существовал в 1995—1997 годах, восстановлен в 2014 году.